Биология е трети студиен албум на украинската поп-група ВИА Гра. Издаден е на 12 ноември 2003 г.

Обща информация 
След излизането на „Стоп! Снято!“ през април 2003 г., ВИА Гра обещава, че следващият им запис, ще бъде издаден през есента на същата година. Журналистите са скептични по отношение на това твърдение, като очакват да бъде поне през пролетта на 2004 г. Въпреки това, на 12 ноември 2003 г. „Биология“ е представен в Москва в рамките на „Sony Dream World“, и в следващите няколко дни е по музикалните магазини, без рекламна кампания, което води до объркване сред музикалните критици как при такива обстоятелства, групата и звукозаписната компания Sony Music Русия ще издържат на пиратството.

След представянето, триото заминава на турне, което започва от ноември 2003 г. и приключва през май 2004 г. Проведени са над 100 концерта в Русия, Беларус, Украйна, Казахстан, Латвия, Литва, Германия, Израел и Естония.

Въпреки липсата на предварителна реклама, албума скоро се превръща в лидер по продажби на Sony Music Русия, като по-късно печели „Золотой диск“ на НФПФ. Според руското издание на Billboard, за първите 6 месеца са продадени повече от 1 300 000 копия в страните от ОНД.

Състав 
 Надежда Грановская – вокали
 Анна Седокова – вокали
 Вера Брежнева – вокали

Песни

Източници 

Албуми на ВИА Гра
Музикални албуми от 2003 година